Andrés Duarte      (1 de abril de 1975), conocido artísticamente como Gordo Master o Fatman,  es un rapero español, procedente del barrio de Huelin (Málaga).   Comenzó en el hip-hop a muy temprana edad y, poco a poco, fue creciendo dentro de esta hasta sacar a la calle su primer disco, con  Triple_XXX , “Sobran Palabras” al cual le siguió “Primera clase”.

Biografía 
A los 14 años, Andrés empezó a escribir sus primeras letras, fijándose en las vivencias de su casa, su barrio y su entorno habitual. Poco a poco fue creciendo dentro de esta cultura, cantando en las calles y parques de su ciudad, formando grupos con amigos del barrio y bailando Breakdance como su hermano mayor. Poco a poco fue colaborando con grupos de la ciudad como Dark Side Poets, Dramatical o Bugafon Squad, para finalmente formar parte de Little Boys MC, lo que da como resultado la publicación de su primera maqueta.

Triple XXX 
Gordo Master y Spanish Fly forman en el año 2001 Triple XXX con el que graban dos discos de bastante éxito nacional, haciendo conciertos por todo el país y asentándolos en la escena del rap en español. 

Tras diversos problemas que no trascendieron, en el año 2005 se separan para seguir cada uno con su carrera en solitario.

Durante principios del año 2009 se vino rumoreando la posible vuelta del grupo. Los rumores empezaron a tener fundamentos cuando ambos hicieron una colaboración para Jefe de la M en el tema DPS Remix con el nombre de Triple XXX y el 19 de junio se produjo la vuelta del grupo en un concierto en la Sala Vivero donde Spanish Fly subió al escenario ante la sorpresa de todos los presentes y ambos cantaron un remix de Jefe de la M del tema "¿Ya no te acuerdas?". Se confirma el regreso con una entrevista realizada el 7 de julio y colgada en YouTube donde confirman su vuelta y hablan de su futuro. Así sale a la luz en 2010 el LP "4 Life", que no llegó a completar su tour de conciertos de presentación por la nueva separación del grupo.

Carrera en solitario 
Un año más tarde de la primera separación del grupo, Gordo Master lanza su LP de debut en solitario, "Mi Puerta", con colaboraciones de Shotta, Jefe de la M, Quiroga, Ijah y Masstone como MC's y Acción Sánchez, DJ Surmano y DJ Technine a los platos. Destaca el tema "Málaga City" dedicado a su ciudad.

Paralelamente al disco, prepara el proyecto Reserved for Dogs junto a MC's como Shotta, El Niño (MC) o Juho. La idea consiste en distrubuir gratuitamente música hip hop por internet. Actualmente los temas se pueden descargar de la página web de Gordo Master.

Tras años de colaboraciones en diversos discos y mixtapes, sale a la luz Dj Onedah presenta: GordoMaster "Málaga Está" la mixtape, 14 tracks con producciones de Niggaswing, Jefe de la M y Acción Sánchez, con las colaboraciones de Nako13, Jefe de la M y Sfdk.

Discografía

Con Triple XXX 
 "Maketa 2001" (Maqueta), 2001)
 "De la kalle vengo" (Maxi Single), 2001)
 "Sobran palabras" (LP), 2002)
 "Barro y Fuego" (Maxi Single), 2003)
 "Primera Clase" (LP), 2004)
 "4 Life" (LP), 2010)

Con Reserved 4 dogs 

 "Volumen 1" (2005)
 "Volumen 2" (2006)
 "Volumen 3" (2008)

En solitario 

 "Mi Puerta" (LP), (2006)
 "Málaga está"  (Maqueta), (2010)
 "Freakshow"  (Maqueta), (2011)
 "El Intocable" (LP), (2011)
 "90s Flavor"  (Maqueta), (2012)
 "Las 13 técnicas del maestro" (LP), (2013)
 "Visionario" (LP), (2016)
"Freshkush" (Mixtape), (2017)
"Rapdioactivo" (EP), (2018)
"Fatman" (LP), (2020)
"La ecuación de Dirak" (LP), (2023)

Otras Colaboraciones 

 "Salva tu culo vol. 2" (2008)

Colaboraciones 
 Duo Kie & Spanish Fly "'Que se acuerden de tus muertos'"
 Keyo  "Fuego abierto" (Arden, 2003)
 Keyo "Di quien mueve" (Di quién mueve, 2001)
 Jefe de la M "Málaga es caliente" (Entra el dragón, 2003)
 La Konexion "Destilando stylo" (Anderground de ke, 2003)
 Haze "El precio de la fama" (Abusos de autoridad, 2006)
 Falsalarma"Realidad al caminar" (Dramàtica, 2011)
 SFDK & Swan Fyahbwoy "Blondapetit" (Lista de invitados, 2011)
 Haze "Abusos de autoridad" (El precio de la fama, 2006)
 ToteKing & Shotta "Gordos" (Héroes, 2012)
 Deep Flamenco, Saray Vargas "El baile de los tiesos" (2012)
 Kikisound "Hoy no me puede faltar" (LP)
 Mark Mill "Después de la tormenta" (Insomnio, 2013)
 DoverMan "Crees que ha sido fácil (con Wol) (2014)
 El Langui "Languelix & Gordelix" (2015)
 Legendario "Its Yours" (2010)
 Gordo Master SFDK Langui "Los tres mosqueteros " (2022).

Referencias 

http://www.youtube.com/watch?v=nHf_i5lsItA
https://plus.google.com/111602545244337597248/posts

 http://www.hhgroups.com/artistas/gordo-master/  
 

Raperos de la provincia de Málaga
Nacidos en Málaga